Gregorygletsjer (Antarctica), gletsjer in Antarctica
 Gregorygletsjer (Groenland), gletsjer in Groenland
 Gregorygletsjer (Kenia), gletsjer in Kenia
 Gregorygletsjer (Spitsbergen), gletsjer in Spitsbergen